Ana Kutner
 Dina Kutner de Souza, "Dina Sfat"
 Eugénie Sokolnicka, née Kutner (1884, Varsovie  1934), psychanalyste 
 Lawrence Kutner

Patronyme juif
Patronyme polonais
Patronyme germanique